Луи́с Эрне́сто Та́пиа (; родился 21 октября 1944 в Панаме) — панамский футболист, нападающий, выступавший за сборную Панамы, в которой провёл 77 матчей и забил 20 мячей. Большую часть карьеры провёл в клубах Сальвадора.

За свою игру получил прозвище «Пеле Центральной Америки». По опросу МФФИИС занимает 31 место среди лучших футболистов Центральной и Северной Америки XX века. Автор первого гола сборной Панамы в отборочных матчах к чемпионату мира (4 апреля 1976 года в ворота Коста-Рики). С клубом «Альянса» 3 раза подряд выигрывал чемпионат Сальвадора (1964/1965, 1965/1966 и 1966/1967). В настоящее время Тапиа работает тренером юношеской футбольной команды в колледже Панамы.

Достижения 
 Чемпион Сальвадора (2): 1965/66, 1966/67
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ: 1967
 Лучший бомбардир чемпионата Панамы (4): 1964, 1965, 1966, 1981
 Лучший бомбардир чемпионата Сальвадора: 1974

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статья о Тапиа

Футболисты по алфавиту
Футболисты Панамы
Игроки сборной Панамы по футболу
Игроки ФК «Альянса» Сан-Сальвадор
Игроки ФК «Атлетико Марте»